Heck steht für:
 Heck, hinterer Teil eines Fahrzeugs
 Heck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heck (Buchholz), ehemaliger Ortsteil der Ortsgemeinde Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Heck (England), Ort in North Yorkshire, England
 Heck (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heck (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Heckberger Wald, Waldgebiet im Bergischen Land
 Heck’sche Formel zur Abgrenzung der Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts gegenüber den Fachgerichten 
 Heck-Reaktion, metallorganische Reaktion
 Heckrind, gezüchtetes Wildrind
 Haus Heck

Siehe auch:
 Hegg
 Hack (Begriffsklärung)
 Hägg